Marseillan pode referir-se a:

 Marseillan (Gers)
 Marseillan (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.
 Marseillan (Hérault)

Desambiguações de topônimos